Crveni Breg je lahko:
 Crveni Breg, Bela Palanka (Srbija)
 Crveni Breg, Leskovac (Srbija)